Провидіння — божественна діяльність у світовому житті, яка зберігає світ і керує його до предназначеної йому цілі буття.
 Провидіння (фільм) () — художній фільм французького режисера Алена Рене 1977 року.
 Провидіння — селище міського типу, Провиденський район, Чукотський автономний округ.
  — арктичний морський порт федерального значення в бухті Провидіння (Далекосхідний федеральний округ).
  — бухта в Анадирській затоці Берингового моря, біля південно-східного берега Чукотського півострова.
 Бухта Провидіння (аеропорт) — міжнародний аеропорт поруч із селищем Провидіння.